Појам Засади се може односити на:

 Засади (Дестрник), насељено место у општини Дестрник, Република Словенија
 Засади (Крижевци), насељено место у општини Крижевци, Република Словенија;